Die Eishockey-Oberliga wurde wie in der Vorsaison in Form einer Gruppe Süd und einer Gruppe Nord durchgeführt.

Modus 
In der Gruppe Süd wurde mit 16 Teilnehmern wurde erst eine Vorrunde als Einfachrunde durchgeführt, nach der die ersten vier an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga teilnahmen. Da sich zwei Teilnehmer aus der Gruppe Süd in der Aufstiegsrunde durchsetzen konnten, stieg keine Mannschaft aus der Gruppe Süd ab. In der Gruppe Nord gab es nach einer Vorrunde danach eine Endrunde der besten acht Mannschaften, aus der die besten vier an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga teilnahmen. Die weiteren Mannschaften der Gruppe Nord spielten eine Qualifikation zur Oberliga Nord aus, nach der zwei Mannschaften abstiegen.

Oberliga Nord

Vorrunde 

Die Teams der Plätze 1–8 der Vorrunde nahmen an der Oberliga-Nord/West-Endrunde  teil.

Endrunde 
Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 4 sind für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga qualifiziert.

Qualifikation zur Oberliga Nord 1981/82 
Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 2 sind für die Oberliga Nord 1981/82  qualifiziert.

Oberliga Süd (Einfachrunde) 
 Die Teams der Plätze 1–4 der Vorrunde nahmen an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga teil.

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 1981/82

Gruppe 1

Gruppe 2

Weblinks 
 

1980
Eishockeysaison 1980/81